Eugenius Frederik van Württemberg (1758-1822)
Eugenius van Württemberg (1788-1857), diens zoon
Eugenius Willem van Württemberg (1820-1875), diens zoon
Eugenius van Württemberg (1846-1877), diens zoon